Царе́вич — славянский титул для сыновей царей, сперва иностранных и исторических лиц, затем, с появлением царств в , Сербии, России — для детей собственных государей. 

Женское соответствие — царе́вна. Детей королей называли, соответственно: короле́вич и короле́вна. А любимый герой русских сказов — Иван-Царевич.

История 
В России с XVI века слово царевич употреблялось в двух смыслах: 1) как титул сына русского царя (например Алексей Петрович) и 2) как титул потомков (в любом поколении) грузинских царей (например Давид) и татарских ханов (отец такого царевича не обязательно сам был царём или ханом); самый знаменитый — царевич Касим, правитель Касимова, и его потомки. См. также татарские царевичи.

В XVIII веке титул царевич/царевна был заменён на этимологически родственный титул цесаревич (который носили только наследники престола) и на титул великий князь/великая княжна (который носили все входившие в династию потомки государей, не только наследники).

См. также 

 Список русских царевичей
 Список русских царевен
 Цесаревич
 Князь
 Великий князь
 Царь

Примечания

Литература

Ссылки 

Царевичи

Титулы